Imitatio (Latijn) betekent navolging. Specifieke betekenissen van de term zijn:
Imitatio als artistieke en literaire werkwijze, zie Translatio, imitatio en aemulatio
Imitatio als verkorte weergave van Thomas a Kempis' stichtelijke geschrift De imitatione Christi (Over de navolging van Christus)